De gelaarsde kat, de Nederlandse benaming van dit Europese sprookje
 Gelaarsde kat (Shrek), een personage uit de Shrek-films

Films
 Puss in Boots (1922), een kort filmpje van Walt Disney
 Puss in Boots (1934), een kort filmpje van Ub Iwerks
 Puss in Boots (1936), een Duits animatiefilmpje
 Puss in Boots (1954), een Brits animatiefilmpje
 Puss in Boots (1969), een Japanse animatiefilm
 Puss in Boots (1982), een Amerikaanse film van John Clark Donahue en John Driver
 Puss in Boots (1988), een musical van Eugene Marner 
 Puss in Boots (1991), een Australische animatiefilm
 Puss in Boots (1995), een Russische korte film
 Puss in Boots (1999), een Amerikaanse film
 The True History of Puss 'N Boots, een Franse-Belgische-Zwitserse animatiefilm uit 2009
 Puss in Boots (2011), een Amerikaanse animatiefilm
 Puss in Boots: The Three Diablos, een Amerikaanse korte film uit 2012
 Puss in Boots: The Last Wish, een Amerikaanse animatiefilm uit 2022

Televisie
 The Adventures of Puss in Boots, een animatieserie uit 2015 van Netflix

Muziek
 Puss 'n' Boots (album), een album van de Crash Test Dummies
 Puss in Boots (opera), een opera uit 1913

Computerspellen
 Puss 'n Boots: Pero's Great Adventure, een spel uit 1990 voor Nintendo Entertainment System
Puss in Boots (videospel), een spel van Blitz Games

Zie ook
De Gelaarsde Poes